Михаи́л Миха́йлович Лавре́нтьев (21 июля 1932, Москва — 16 июля 2010, Новосибирск) — российский математик, академик Российской академии наук, специалист в области математической физики, доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Михаил Михайлович Лаврентьев родился 21 июля 1932 года в Москве. Сын академика .

В 1955 году Лаврентьев окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени . В 1955—1957 годах продолжил обучение в аспирантуре мехмата МГУ. С 1957 года  работал в Новосибирском Академгородке.

26 ноября 1968 года избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению математики. С 29 декабря 1981 года — академик АН СССР.

С 1979 по 1985 — декан механико-математического факультета Новосибирского государственного университета.

С 1986 по 2002 год работал директором Института математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук.

Семья 
 Супруга — Инна Михайловна Лаврентьева (1931—2016), учёный в области геолого-минералогических наук.
 Сын Михаил — математик (род. 10.09.1956 г.), дочь - Ольга (род. 6.04.1954)

Награды 

 Ленинская премия (1962, вместе с А. А. Дерибасом, В. М. Кузнецовым, Г. С. Мигиренко, Ю. Л. Якимовым),
 Государственная премия СССР (1987) (совм. с В. Р. Кирейтовым и др.,
 Премия РАН имени М. А. Лаврентьева за цикл работ «Развитие новых математических методов в приложениях к механике» (2003).
 Награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999), орденом Почёта (2007).

Из библиографии

Книги 
 О некоторых некорректных задачах математической физики. — Новосибирск: Наука, 1962. 96 с.
 Многомерные обратные задачи для дифференциальных уравненй. — Новосибирск: Наука, 1969. 67 с (Совместно с В. Г. Романовым, В. Г. Васильевым)
 Условно-корректные задачи для дифференциальных уравнений. — Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1973. 71 с.
 Некорректные задачи математической физики и анализа. — М.: Наука, 1980. — 286 с (Совместно с В. Г. Романовым, С. Т. Шишатским)
 Одномерные обратные задачи математической физики. — Новосибирск: Наука, 1982. — 88 с (Совместно с К. Г. Резницкой, В. Г. Яхно)
 Линейные операторы и некорректные задачи. — М.: Наука, 1991. — 331 с.(Совместно с Л. Я. Савельевым)
 Задачи интегральной геометрии с возмущением на плоскости. СМЖ, 1996, т.37, N4, с. 851—857
 Operator Volterra equations and integral geometry problems. J. of Inverse and Ill-Posed Problems. 1998. Vol.6, No.4, pp. 353—359

Монографии, переведённые на английский язык 
 Lavrentiev M.M. Some Improperly Posed Problems in Mathematical Physics. Springer, Berlin, 1967.
 Lavrent’ev M.M., Romanov V.G., Vasil’ev V.G. Multidimensional Inverse Problems for Differential Equations. Springer-Verlag, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 167, Berlin, Heidelberg, New York, 1970
 Lavrentiev M.M., Romanov V.G. and Shishatskii S.P. Ill-Posed Problems of Mathematical Physics and Analysis. American Mathematical Society, Providence, 1986.
 Lavrent’ev M.M., Reznitskay K.G., Yakhno V.G. One-Dimensional Inverse Problems of Mathematical Physics. American Mathematical Society Translations, Series 2, Volume 130, 1986.
 Lavrent’ev M.M., Savel’ev L.Ya. Linear Operators and Ill-Posed Problems. Consultants Bureau, New York, Division of Plenum Publishing Corporation, 1995.

Воспоминания 
 Лаврентьев М. М. «Отец не предвидел таких поворотов…» // В кн.: Городок.ru, Новосибирск, 2003

Память 

Похоронен на Южном (Чербузинском) кладбище Новосибирска (Академгородок).

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт ИМ СО РАН
 Список трудов на портале РГБ.
 Фоторяд на сайте Фотоархив СО РАН
 Биобиблиография М. М. Лаврентьева на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН

Математики СССР
Механики СССР
Математики России
Механики России
Деканы механико-математического факультета Новосибирского государственного университета
Сотрудники Института математики СО РАН
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)
Лауреаты премии имени М. А. Лаврентьева